Балагачево — станция (тип населенного пункта) в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Комсомольского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, примыкает к селу Комсомольск.

История 
Согласно Закону Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ селение вошло в состав Комсомольского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Проходит железнодорожная линия Томск — Белый Яр (между станциями Сахалинка и Улу-Юл).

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

С запада проходит трасса 69К-11. Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)